La Pradera es una vereda del municipio de La Victoria, departamento de Caldas, cerca a la zona del Magdalena Medio, en Colombia. 

En el 2001 año se inauguró la hidroeléctrica La Miel y se convirtió en un paraje importante al recibir gran presupuesto por esta obra.

Hasta 2006 era una zona altamente atractiva para las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta que en ese mismo año la organización se acogió al Proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia.

Está ubicada a una altura aproximada de 826 msnm y tiene un clima cálido promedio de 25 °C. Por ser una zona de clima cálido, se cultivan frutas como aguacates, mangos, plátanos.

Durante el verano, es una zona ganadera y de importancia alimentaria. El principal cultivo es el árbol de caucho.

Veredas de Caldas
Victoria (Caldas)